Wegedorn bezeichnet:

 Eine Gattung innerhalb der Familie der Kreuzdorngewächse, siehe Kreuzdorn

Wegedorn ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Wegedorn († 1528), Beförderer der Reformation in Hamburg